Открытый чемпионат Чехии по теннису — общее название трёх отдельных профессиональных теннисных турниров:

 CNGvitall Prague Open — турнир категории ATP Challenger и женской взрослой серии ITF, проходящий на кортах Tenisový areál Štvanice. До 2011 года женский турнир входил в календарь WTA.
 Tento Czech Open — одно из названий турнира ATP, проводившегося в 1987—1999 году.
 UniCredit Czech Open — турнир категории ATP Challenger и женской взрослой серии ITF, проходящий в Простеёве.